Rue de la Halle peut faire référence à :

 Rue de la Halle, à Liège (Belgique)
 Rue de la Halle, à Lille (France)